Paolo Spoladore (1960), padre católico italiano
Simone Spoladore (1979), atriz brasileira
Marina Spoladore (1984), pianista brasileira

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua italiana